Mehltretter ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Mehltretter (* 1991), deutscher Politiker (SPD) 
Florian Mehltretter (* 1963), deutscher Romanist 
 Johannes Peter Mehltretter (1934–1982), deutscher Physiker
 Theodolinde Mehltretter (* 1946), deutsche Ordensfrau

Mehrtretter steht für: 

 (1968) Mehltretter, ein 1932 entdeckter Asteroiden